Carlos Fernandes (futebolista) (1979-), guarda-redes naturalizado angolano conhecido como Carlos
 Carlos Fernandes (tenista) (1938-), brasileiro conhecido como Lelé Fernandes
 Carlos Dias Fernandes (1874-1942), escritor brasileiro
 Carlos Miguel Brandão Fernandes (1978-), futebolista defesa esquerdo português